Sidoni, nom alternatiu de Dionís de Sidó, escriptor grec
 Sidoni (gramàtic), gramàtic romà
 Sant Sidoni Apol·linar, escriptor i bisbe romà
 Sant Sidoni de Jumièges, monjo i abat columbanià.
 Sant Sidoni d'Ais, bisbe d'Ais de Provença.